Gorgophonos () ist in der griechischen Mythologie:

 Gorgophonos (Sohn des Elektryon), Enkel des Perseus, siehe Perseus (Sohn des Zeus)
 Gorgophonos (König), Gründer von Mykenai
 ein Beiname des Perseus, siehe Perseus (Sohn des Zeus)